Община Лопаре (, ) —  община (муниципалитет) на северо-востоке Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно городе Лопаре. Входит в формирующийся регион Биелина.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Лопаре составила 16 568 человек, по переписи 1991 года в границах 2013 года —  19 917 человек, в границах 1991 года — 32 537 человек.

Этнический состав населения общины Лопаре по переписи 1991 года (в границах 1991 года):
 сербы — 18 243 (56,06 %);
 боснийские мусульмане — 11 990 (36,85 %);
 хорваты — 1263 (3,88 %);
 югославы — 583 (1,79 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 458 (1,40 %).
 Всего: 32 537 чел.

Этнический состав населения общины Лопаре по переписи 1971 года (в границах 1971 года):
 сербы — 20 497 (60,55 %);
 боснийские мусульмане — 11 621 (34,33 %);
 хорваты — 1537 (4,54 %);
 югославы — 43 (0,12 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 149 (0,44 %).
 Всего: 33 847 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 35 населённых пунктов, в том числе город Лопаре.

История 
После боснийской войны границы общины были изменены. Ряд населенных пунктов (Колимер, Кониковичи, Косци, Потраш) из западного муниципалитета Тузла (остальная часть которой ныне в составе ФБиГ) перешли в состав общины Лопаре. Несколько сёл из довоенной общины Лопаре отошли в состав ФБиГ.

Примечания 

Общины Республики Сербской